Bearskin Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Bearskin Lake, Thunder Bay, sjö i Ontario,  
 Bearskin Lake, Kenora, sjö i Ontario,